Grégoire Barrère e Quentin Halys erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Rafael Matos e David Vega Hernández hanno sconfitto Hugo Nys e Jan Zieliński con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Rafael Matos /  David Vega Hernández (campioni)
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (finale)

  Hans Hach Verdugo /  Philipp Oswald (semifinale) 
  André Göransson /  Nathaniel Lammons (semifinale)

Wildcard 

  Arthur Fils /  Giovanni Mpetshi Perricard (primo turno)

  Gabriel Debru /  Pierre Delage (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Primrose 2022